Сан Антонио Монтереј има више значења:

 Сан Антонио Монтереј (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Монтереј (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Монтереј (Салина Круз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику